

Openbaar vervoerlijnen

Bus
Buslijn H (Amsterdam)
 Buslijn H (Haaglanden)

Trein
 Spoorlijn Utrecht - Boxtel (Staatslijn H)
 Transilien H (Parijs)
 S-tog H (Kopenhagen)